

Astronomia 
 32931 Ferioli – asteroide della fascia principale

Persone 
 César Ferioli – autore di fumetti spagnolo
 Pierino Ferioli – ciclista italiano